Каролина Свитс (; род. 29 сентября 1996 года в Шампейне, Иллинойс, США) — американская порноактриса.

Карьера 
Бросила учёбу в старшей школе, так и не получив диплом об окончании среднего образования. Работала на конной ферме. Позднее начинает сниматься в качестве вебкам-модели.

Начала карьеру в индустрии для взрослых в мае 2016 года в возрасте 19 лет. Первые съёмки состоялись в штате Флорида. На протяжении первых двух лет карьеры снималась в сценах традиционного, лесбийского и межрасового секса. В ноябре 2018 года покидает своё первое агентство и переходит в OC Modeling. В фильме First Anal 8 (2019) студии Tushy впервые снялась в сцене анального секса. 

Снимается для студий Babes, Brazzers, Digital Playground, Digital Sin, Evil Angel, Girlsway, Mofos, Naughty America, Nubiles Porn, Passion HD, Reality Kings, TeamSkeet и других.

В мае 2017 года появилась на обложке порножурнала .

По данным сайта IAFD на 2022 год, снялась в более чем 400 порнофильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 

 2017 — Barely Legal 155
 2017 — Dirty Talkin’ Stepdaughters 7
 2017 — Don’t Break Me 8
 2017 — Faces Covered 4
 2017 — Fidget Spinners
 2017 — Hookup Hotshot Cruising The Internet
 2017 — I Survived A Rodney Blast 19
 2017 — My Stepdaughter Tossed My Salad 13
 2017 — Schoolgrlz 2
 2018 — Barely Legal Amish Girls 2
 2018 — Black Dicks and Tiny Chicks 2

 2018 — Blow N Go Girls 2
 2018 — Coming of Age 4
 2018 — My Sexy Little Sister 4
 2018 — Naughty Little Sister 2
 2018 — Split Screen
 2018 — Tiny Tit Teens
 2019 — Creampied School Girls
 2019 — First Anal 8
 2019 — Horny Old Men 2
 2019 — I’m Engaged to My Father 2
 2019 — Monsters of Cock 75

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами